Ту́кумский ра́йон () — бывший административный район в центральной части Латвии в области Курземе на побережье Рижского залива. Граничил с Талсинским, Кулдигским, Салдусским, Добельским, Елгавским и Рижским районами Латвии.

История 
11 ноября 1959 года к Тукумскому району была присоединена часть территории упразднённого Кандавского района.

Численность населения и национальный состав по переписи 2000 года 
Численность населения Тукумского района по состоянию на 1 апреля 2000 года — 54 200 человек, плотность — 23,28 человек на км².

Религиозный состав населения:
В подавляющем большинстве население Тукумского района исповедует лютеранство. Проживающее в районе население русской национальности исповедует православие.

Известные люди

В районе родились 
 Артмане, Вия Фрицевна (1929—2008) — актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 Эфферт-Клуссайс, Эрнст Эрнестович (1889—1927) — латышский писатель.

В районе умерли 
 Цой, Виктор Робертович (1962—1990) — рок-музыкант, актёр, погиб в автокатастрофе.

Примечания 

Районы Латвии